Febe puede referirse a:

 En la mitología griega, Febe puede referirse a:
 Febe, una de la Titánides originales.
 Febe, una sacerdotisa de Atenea que fue raptada por los Dioscuros y terminó casándose con Pólux, de quien engendró a Mnesileo. Era hija de Leucipo, rey de Mesenia, o de Apolo.
 Febe, una de las ninfas hamadríades, hermana de Atlantia. Casó con Dánao. 
 Febe, una de las Helíades, hijas de Helios y Clímene.
 Febe, una de las Amazonas, a la que mató Heracles.
 Febe, una hija de Tíndaro y Leda, y hermana de Clitemnestra.
 Febe era una mujer corintia mencionada por el apóstol San Pablo en la Epístola a los Romanos 16:1 como una diaconisa de la antigua iglesia cristiana.
Otros 
 Febe es el nombre de un satélite natural de Saturno.
 febe es otro nombre común del mosquero; los mosqueros son pájaros del género Sayornis, de la familia yrannidae.